Marco Zanotti – ex ciclista italiano, professionista dal 1997 al 2008
 Marco Zanotti – ex ciclista italiano, professionista dal 2012 al 2018
 Marco Zanotti – percussionista e direttore d'orchestra italiano